A hatvani 1-es buszt a városi önkormányzat megrendelésére a Volánbusz üzemelteti. A járat a TESCO áruház és a Szolnoki útelágazás között közlekedik munkanapokon.

Megállóhelyei

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|}

Források
 A Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ honlapja
 Hatvan helyi menetrendje

Hatvan autóbuszvonalai